Гагуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Гагуш (Гуарда) — парафія.
 Гагуш (Селоріку-де-Башту) — парафія.